Річки
 Сарата — річка в Одеській області
 Сарата — річка в Чернівецькій області

Населені пункти
 Сарата — селище міського типу Одеська область, Саратський район, районний центр
 Сарата — село, Чернівецька область, Путильський район

Залізниця
 Сарата — вантажно-пасажирська лінійна залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці.